Mongolisch bezieht sich auf
 das Volk der Mongolen
 das Land Mongolei
 die Sprache der Mongolen, siehe mongolische Sprache
 die klassische Schrift: mongolische Schrift
 weitere Schriften: mongolische Schriften
 die mongolische Küche